Märcker ist der Familienname von
 Theodor Märcker (1796–1876), deutscher Politiker
 Traugott Märcker (1811–1874), deutscher Historiker und Archivar